Финал Суперкубка Либертадорес 1990 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Суперкубка Либертадорес 1990, 3-го розыгрыша этого турнира, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 5 и 11 января 1991 года между уругвайским клубом «Насьональ» и парагвайской «Олимпией».

В первом финальном матче 5 января на «Сентенарио» крупную гостевую победу одержала «Олимпия» со счётом 3:0, за парагвайцев отличились полузащитник Габриэль Гонсалес, нападающие Рауль Висенте Амарилья и Адриано Саманьего, соответственно на 16-й, 37-й и 79-й минутах.

В ответном матче 11 января на стадионе «Дефенсорес дель Чако» команды разошлись миром, забив друг другу по 3 мяча. Сначала дважды в первом тайме вперёд выходили уругвайцы за счёт голов полузащитников Хорхе Кардаччо (на 4-й минуте) и Эктора Морана (на 31-й минуте). «Олимпия» на это ответила мячом Саманьего на 26-й и Амарильи на 49-й минутах, а потом и вовсе на 69-й минуте Луис Альберто Монсон вывел парагвайцев вперёд, «Насьональ» усилиями нападающего Вильсона Нуньеса на 79-й минуте восстановил равновесие в матче.

Общий счёт по итогам двух встреч — 6:3 в пользу «Олимпии», которая стала первым не аргентинским клубом, выигравшим Суперкубок Либертадорес.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

Суперкубок Либертадорес
Суперкубок Либертадорес
Январь 1991 года
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
1990 год в Уругвае
Международные соревнования по футболу в Уругвае
События 5 января
События 11 января
Международные соревнования по футболу в Парагвае
1990-е годы в Парагвае
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне